Armée Secrète («Тайная армия») — подпольная военная организация в рядах французского Сопротивления, существовавшая в 1942—1944 годах

История 
Armée Secrète возникла в результате реорганизации полувоенных формирований трех наиболее крупных «голлистских» движений Сопротивления на юге Франции: Combat, Libération-Sud и Franc-Tireur.

В середине 1942 года в регионе R1 перечисленные движения решили скоординировать действия имеющихся в их распоряжении боевых отрядов, чтобы повысить их эффективность. Командир Combat Анри Френей () хотел возглавить новую структуру, но этому воспротивились командир Liberation-Sud Эммануэль д’Астье де ла Вижери и командир Franc-Tireur Жан-Пьер Леви (). Жан Мулен настоял на том, что во главе организации должен стать человек, ранее не имевший отношения к входящим в нее движениям. Френей предложил кандидатуру генерала Шарля Делестрена, преданного поклонника Де Голля и ярого противника Виши, известного своим отступлением во время Французской кампании и единственного высшего офицера, получившего повышение по службе, несмотря на поражение в войне. Предложение было принято единогласно.

28 августа 1942 года в Лионе состоялась первая встреча Жана Мулена и генерала Делестрена. По окончании беседы Мулен распорядился, чтобы региональные командиры полувоенных формирований участвующих в соглашении движений немедленно предоставили себя в распоряжение Делестрена, который должен выбрать из них наилучшего кандидата на командование Armée Secrète. На эту ответственную и опасную должность генерал назначил капитана Клодиуса Бийона (). Уже в сентябре Бийон, зная некоторых участников Сопротивления, способных взять на себя ответственность и риск, связался с ними и поставил каждого во главе одного из отделов Armée Secrète в регионе R1 — единственным исключением был командир отдела Armée Secrète de l’Ain Боб Форнье (), которого назначил лично Делестрен.

Движение Сопротивления во Франции